Kiantajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

Kiantajärvi (sjö i Sotkamo, Kajanaland, Finland),  (23,25 km²)
 Kiantajärvi (sjö i Finland), Kajanaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar